Ни́жняя Сарафаниха — деревня в составе Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района